Крутой Ручей — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутой Ручей — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Крутой Ручей — деревня в Жарковском районе Тверской области.